P7 bzw. P 7 steht für:
 HK P7, ein Pistolenmodell des Herstellers Heckler & Koch
 Ford P7, eine Auto-Modellreihe des Herstellers Ford
 Xpeng P7, eine Auto-Modell des Herstellers Xpeng
 Elsaß-Lothringische P 7, eine Personenzuglokomotive der Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen
 Preußische P 7, eine Personenzuglokomotive der Preußischen Staatseisenbahnen

P.7 steht für:
 Piaggio P.7
 PZL P.7, ein polnisches Jagdflugzeug

P-7 steht für:
 Lockheed P-7, ein geplanter Seeaufklärer des Herstellers Lockheed

 steht für:
 Papyrus 7

Siehe auch:
 PVII

P7